Magonidzi – wpływowy ród punicki w starożytnej Kartaginie.

Pierwszym znanym przedstawicielem rodu był żyjący w VI wieku p.n.e. Magon I. W kolejnych pokoleniach potomkowie Magona sprawowali rządy jako królowie Kartaginy. Kolejnymi z Magonidów byli:
 Hazdrubal Magonida – syn lub wnuk Magona,
 Hamilkar Magonida – poległ w bitwie pod Himerą (480 p.n.e.),
 Hannon, utożsamiany z dowódcą wyprawy morskiej o tym imieniu,
 Giskon – zmarł na wygnaniu w Selinuncie,
 Hannibal Magonida – dowódca w walkach z Syrakuzami,
 Himilkon Magonida – dowódca w walkach z Syrakuzami, popełnił samobójstwo w 396 p.n.e.

Po śmierci Himilkona w 396 p.n.e. kartagińscy możni wykorzystali okazję do odebrania królom dotychczasowych uprawnień – odtąd władza nie była już dziedziczona przez Magonidów, zaś dowództwo nad armią przeszło w kompetencje wybieralnych strategów. Wtedy też powstał Trybunał Stu Czterech mający cementować w państwie kartagińskim rządy arystokracji.

 Genealogia

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kartagińczycy